Cristóbal I puede referirse a una serie de personajes históricos:
 Cristóbal I de Armenia, Catholicós de Armenia (539-545).
 Cristóbal I de Dinamarca (1219-1259), rey de Dinamarca entre 1252 y 1259.
 Cristóbal I de Baden-Baden (1453-1527), margrave de Baden-Baden entre 1475 y 1515.
 Cristóbal I de Dohna-Schlodien (1665-1733), burgrave, diplomático y general prusiano.